Леони́д Серге́евич Куличе́нко (, Царицын, Саратовская губерния, Российская империя — 22 мая 1990, Москва, СССР) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Волгоградского обкома КПСС (1966—1984). Член ЦК КПСС (1966—1986), депутат Верховного Совета СССР 7—10 созывов (1966—1984), Герой Социалистического Труда (7 декабря 1973 года).

Биография 
Родился 15 февраля (2 февраля по старому стилю) 1913 года в городе Царицын Саратовской губернии (ныне – город Волгоград) в семье рабочего.

С 1936 года, после окончания автотракторного факультета Сталинградского механического института и вплоть до 1942 года, работал в этом институте — вначале ассистентом, а затем и начальником учебной части. В 1940 году он вступил в ряды ВКП(б) и уже в 1942 году был направлен на партийную работу в Сталинградской области.

Достаточно быстро рос по партийной линии, чему способствовала его успешная работа в Сталинградском обкоме КПСС. С 1953 по 1957 год он трудился на посту второго секретаря Сталинградского обкома КПСС, а в 1957-1961 годах — на посту первого секретаря Сталинградского горкома КПСС. В январе 1961 года Куличенко вновь был назначен вторым секретарём Сталинградского обкома КПСС и занимал эту должность до января 1963 года. В ноябре 1961 года, в связи с десталинизацией город Сталинград был переименован в Волгоград и, соответственно, Куличенко продолжил работу в также переименованном Волгоградском областном комитете КПСС.

С декабря 1962 по декабрь 1964 года Куличенко возглавлял Волгоградский сельский облисполком в качестве председателя, а с декабря 1964 года, после отмены деления на промышленный и сельский облисполкомы, был назначен председателем объединённого облисполкома.

С 12 ноября 1965 по 24 января 1984 года – первый секретарь Волгоградского обкома КПСС. Являлся «политическим долгожителем» как и многие другие региональные руководители эпохи застоя. Куличенко руководил Волгоградской областью более 18 лет.

7 декабря 1973 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Леониду Сергеевичу Куличенко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Являлся членом ЦК КПСС (с 1966 по 1986 год, избирался на 23-м, 24-м, 25-м и 26-м съездах), депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го и 6-го созывов (1959—1966) и депутат Верховного Совета СССР 7-го, 8-го, 9-го и 10-го созывов (1966—1984).

С января 1984 года Куличенко жил в Москве и вплоть до своей кончины в 1990 году трудился в должности советника при Совете Министров РСФСР.

Скончался 22 мая 1990 года в Москве и был похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (7 декабря 1973 года)
 5 орденов Ленина
 медали

Примечания

Ссылки 

 Куличенко Леонид Сергеевич //  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&ALB/30e5355f/index Куличенко Леонид Сергеевич (15.02.1913-22.05.1990) // Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю.В. -М.: Издательский дом "Парад", 2005.]
 Руководители Волгоградской области в период СССР
 Список депутатов, избранных в Верховный Совет РСФСР. 1959 // издание «Открытый текст»

Выпускники Волгоградского технического университета
Первые секретари Волгоградского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Председатели Волгоградского облисполкома
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Первые секретари Волгоградского горкома КПСС
Вторые секретари Волгоградского обкома КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС